Naoshi Nakamura (Chiba, 27 de janeiro de 1979) é um futebolista profissional japonês, meio campo, milita no Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight